Старые Ятчи — деревня в Граховском районе Удмуртии.

Административный центр Староятчинского сельского поселения.

Географическое положение 
Деревня расположена на западе района, на правом берегу реки Умяк, в 21 км от районного центра — села Грахово и в 43 км от ближайшей железнодорожной станции в посёлке Кизнер.

История 
Впервые деревня Старая Ядчи упоминается в Ландратской переписи 1716 года, среди населённых пунктов сотни Токбулата Рысова Арской дороги Казанского уезда. По итогам десятой ревизии в 1859 году в 35 дворах казённой деревни Ятчи Старые при речке Ятчи проживало 378 жителей и находилось сельское управление.

До 1924 года в деревне размещался административный центр Староятчинской волости, после упразднения которой часть её населённых пунктов отошли в состав укрупнённой Троцкой волости, в том числе и деревня Старые Ятчи. В том же году в результате укрупнения сельсоветов образован Староятчинский сельсовет. В 1929 году проводится районирование и деревня входит в состав вновь образованного Граховского района, в составе которого находится по настоящее время, с двумя перерывами — с 1935 по 1956 годы входила в состав Бемыжского района и с 1963 по 1965 — Кизнерского.

Объекты социальной сферы 
 МОУ «Староятчинская средняя общеобразовательная школа" — 17 учителей и 73 учеников в 2003 году
 МДОУ Староятчинский детский сад
 Староятчинский филиал центральной библиотечной системы
 Староятчинский сельский дом культуры
 Староятчинский фельдшерско-акушерский пункт

Улицы 
 Заречная улица
 Луговая улица
 Молодёжная улица
 Поршурская улица
 Староятчинская улица
 Шарбердинская улица

Примечания 

Населённые пункты Граховского района